Льяворси (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пальярс-Собира. Занимает площадь 69 км². Население — 380 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 143 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды